Monistrol (du latin Monasteriolum, petit monastère) est un nom de lieu qui peut désigner :

Deux communes du département de la Haute-Loire, en France :
 Monistrol-sur-Loire (jadis Monistrol-l'Évêque, Monistrol-en-Velay ou, plus simplement, Monistrol), au sein de la Communauté de communes Les Marches du Velay ;
 Monistrol-d'Allier, dans le canton de Saugues.

Deux commune de la province de Barcelone, en Espagne :
 Monistrol de Calders ;
 Monistrol de Montserrat.